Baugé, municipi francès al departament de Maine i Loira (regió de Maine i Loira) desaparegut el 2013
 Baugé-en-Anjou, municipi francès creat el 2013 al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira)
 Cantó de Baugé, fins 2015 cantó francès al districte de Saumur departament de Maine i Loira
 Senyoria de Baugé, jurisdicció feudal de Borgonya, que va sorgir vers el segle XI